Платіні — прізвище або прізвисько африканського походження.

Відомі носії:
 Луїш Карлуш Алмада Соаріш, більш відомий як Платіні (*1986) — кабовердійський футболіст, півзахисник.
 Мішель Платіні (*1955) — французький футболіст, півзахисник, та футбольний функціонер.